Алюминат натрия — неорганическое соединение, сложный окисел натрия и алюминия с формулой NaAlO, белое аморфное вещество, реагирует с водой.

Получение 

 Сплавление оксида алюминия c оксидом натрия:

 с его гидроксидом:

 или карбонатом:

 Растворение алюминия в расплаве гидроксида натрия:

 Обезвоживание тетрагидроксоалюмината натрия:

Физические свойства 

Алюминат натрия образует белые кристаллы ромбической сингонии, параметры ячейки a = 0,537 нм, b = 0,521 нм, c = 0,707 нм, Z = 4.

Химические свойства 
 Реагирует с водой (с горячей быстрее):

 В щелочной среде с водой образует тетрагидроксоалюминат натрия:

 Разлагается кислотами:

 С гидроксидом магния при нагревании образует шпинель:

Применение 
 Продукт в производстве глинозёма.
 Протрава при крашении тканей.
 Производство промышленных катализаторов.

См. также 

 Алюминат калия

Примечания

Литература 
 
 
 
 

А
Н
Соединения натрия